Sabatino  – variante del nome Sabato

Persone
 Clotilde Sabatino (1974) – attrice italiana
 Daniela Sabatino (1985) – calciatrice italiana
 Roberto Sabatino Lopez (1910-1986) – storico italiano naturalizzato statunitense

Altro
 Il Sabatino  – periodico pubblicato a Firenze nel 1848-1849
 Vulcano Sabatino  – vulcano negli Appennini

Pagine correlate
 Sabatini
 Sabbatino